Mariči laho pomeni:

 Mariči, modrec v hinduizmu
 Mariči, boginja mati v budizmu

Glej tudi 
 Marići